Уляна Вернер - український health-експерт з медичною освітою та відомий інстаграм-блогер з аудиторією півмільйона підписників. Уляна створила декілька освітніх онлайн-продуктів по тематикам здорового харчування, фітнесу та схуднення. 

Наразі активно займається благодійністю та допомагає дружинам загиблих воїнів.

Біографія 
Уляна народилася 06.10.1997 року у місті Тернопіль. Пішла в школу в 2003 р., їй було всього 5 років. Школу закінчила в 2014 р. В школі більше всього цікавилась саме гуманітарними предметами: українською мовою, літературою, зарубіжною літературою, а також правознавством та хімією. 

У 2014 році Уляна переїхала до Києва для подальшого навчання в НМУ ім. О.О. Богомольця по спеціальності “Лікувальна справа”. За 6 років навчання вивчила 80 медичних дисциплін. 28 червня 2020 року закінчила університет з червоним дипломом. 

Водночас з 2018 року почала працювати у якості фітнес-блогера у проекті “90/60/90” та завела свій блог в Instagram.

Професійна діяльність 
За 3 роки Уляна Вернер із командою розробили 4 різних продукти, які придбали більше 25 000 студенток. 

Це 3 марафони: для прокачки сідниць, для схуднення та марафон покращення осанки. 

Також створила онлайн фітнес-клуб  PROFIT - комьюніті для жінок, які прагнуть змінити своє тіло, ставлення до фізичних навантажень та раціон. 

Ще Уляна розробила ряд додаткових продуктів: книгу рецептів української та англійською мовами, плани харчування та вебінар "Секретна техніка прокачування сідниць" .

Благодійність 
Ще весною 2022 року Уляна почала активну благодійну діяльність: закупила 3 сучасні пологові крісла для Тернопільского пологового будинку, медичні засоби для постраждалих від військових дій, електростанції та дрони для ЗСУ, інсулін для дітей, хворих діабетом. 

В січні 2023 року почала створювати свій благодійний фонд “Ми поруч”, який допомагає жінкам загиблих військових.

Примітки

Посилання 

 Health-блог в Instagram

Блогери України
Блогерки
Instagram